TDSV ist die Abkürzung folgender deutscher Rechtsverordnungen:
 TELEKOM-Datenschutzverordnung (1991)
 Telekommunikationsdienstunternehmen-Datenschutzverordnung (1996)
 Telekommunikations-Datenschutzverordnung (2000)

TDSV